Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 12 по 14 августа в водном центре имени Марии Ленк. В соревнованиях приняли участие 29 спортсменок из 18 стран. Действующая олимпийская чемпионка в данной дисциплине китаянка У Минься не принимала участие в соревнованиях, сосредоточившись на выступлении в синхронных прыжках.

Обладательницей золотой медали стала китайская прыгунья Ши Тинмао, ставшая таким образом двукратной олимпийской чемпионкой. Первое золото она выиграла 7 августа, став первой в синхронных прыжках, выступая в паре с У Минься. Свою вторую медаль на этих Играх завоевала также итальянка Таня Каньотто, которая вместе с Франческой Даллапе стала серебряным призёром в синхронных прыжках. Для Каньотто Игры в Рио-де-Жанейро стали пятыми в карьере. Такое же количество участий на своём счету до Игр 2016 года имели всего 6 прыгунов, среди которых и отец Тани Джорджо Каньотто.

Победа Ши Тинмао стала восьмой подряд для китайских прыгуний в воду в рамках индивидуальных прыжков с трёхметрового трамплина на Олимпийских играх. Тем самым китайские спортсменки повторили достижение американских прыгуний, которые первенствовали на Играх в период с 1920 по 1956 год. Последний раз спортсмены из других стран побеждали на трёхметровом трамплине в 1984 году, когда чемпионкой стала канадка Сильвия Бернье.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительный раунд 
По итогам предварительного раунда в полуфинал соревнований проходили 18 спортсменок, показавших наилучший результат.

Полуфинал 
По итогам полуфинального раунда в финал соревнований проходили 12 спортсменок, показавших наилучший результат.

Финал 
Перед началом финала наивысшей суммарной сложностью прыжков (15,5) обладали канадка Дженнифер Абель и австралийка Мэддисон Кини, которые включили в свою программу прыжок с двумя винтами 5154B, обладающий коэффициентом сложности 3,4. Ещё 9 спортсменок собрали набор из пяти прыжков с общей сложностью 15,1. Наименьшая сумма трудности среди финалисток оказалась у украинки Елены Фёдоровой, которая единственная из всех включила в свою программу прыжок с трудностью менее 3 баллов (2,8).

После двух попыток первое место делили две китаянки Ши Тинмао и Хэ Цзы, набравшие по 162 балла. Однако следующие три прыжка Ши Тинмао выполнила лучше своей соотечественницы и в итоге выиграла у той почти 20 баллов. Борьба за третье место шла до самой последней попытки. Перед решающим прыжком главным претендентом на бронзовую медаль была канадка Дженнифер Абель, но за последний прыжок она получила лишь 69 очков, благодаря чему её смогла опередить итальянка Таня Каньотто, уступавшая после четырёх прыжков Абель почти 7 баллов.

Сразу после окончания финала соревнований о завершении карьеры объявила участница четырёх Олимпийских игр немка Нора Субшински, занявшая в нём 9-е место. На предыдущих трёх Играх Субшински выступала в прыжках с вышки, но из-за полученных травм и операции была вынуждена выступать на трамплине.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com